Pittsboro (Carolina do Norte)
Pittsboro (Indiana)
Pittsboro (Mississippi)

Desambiguações de topônimos